L'edizione 1949 della Vtoraja Gruppa fu la 10ª della seconda serie del Campionato sovietico di calcio e vide la vittoria finale dello Spartak Tbilisi.

Stagione

Formula 
La formula dell'edizione precedente fu sostanzialmente confermata con alcune differenze: il numero di squadre fu ulteriormente allargato, raggiungendo il numero record di 84;  il nome dei Gironi fu modificato, arrivando così ad avere quattro girone russi, uno ucraino e uno delle altre repubbliche.

I sei diversi gironi, ciascuno con differente numero di squadre, era perciò così composto:
Russia 1: 11 squadre esclusivamente russe;
Russia 2: 14 squadre esclusivamente russe;
Russia 3: 13 squadre esclusivamente russe;
Russia 4: 14 squadre esclusivamente russe;
Ucraina: 18 squadre esclusivamente ucraine:
Altre repubbliche: 14 squadre provenienti da varie repubbliche sovietiche;

In ciascun girone le squadre si incontravano in gare di andata e ritorno; il sistema prevedeva due punti per la vittoria, uno per il pareggio e zero per la sconfitta.

Le sei vincitrici di ciascun girone e la seconda del girone ucraino si affrontavano in un girone finale con gare di sola andata (giocate tutte allo stadio Dinamo di Rostov sul Don), sempre con il sistema che prevedeva due punti per la vittoria, uno per il pareggio e zero per la sconfitta: la vincitrice di tale girone veniva promossa in Klass A. Non essendo previsti criteri di definizione della classifica in caso di pari merito, visto l'arrivo di tre squadre a pari merito, fu necessario disputare un ulteriore girone di finale, con le stesse regole del girone finale.

Essendo questo l'ultimo livello del campionato, non erano previste retrocessioni. Fu l'ultima edizione ad avere questa denominazione e questa formula: dalla stagione successiva la competizione prese il nome di Klass B, con una forte riduzione del numero di squadre che furono collocate in un girone unico.

Girone Repubbliche

Classifica finale

Verdetti
Spartak Tbilisi ammesso al girone finale.

Risultati

Girone Russia 1

Classifica finale

Verdetti
Dinamo Rostov ammesso al girone finale.

Risultati

Girone Russia 2

Classifica finale

Verdetti
DO Sverdlovsk ammesso al girone finale.

Risultati

Girone Russia 3

Classifica finale

Verdetti
Sudostroitel Leningrado ammesso al girone finale.

Risultati

Girone Russia 4

Classifica finale

Verdetti
Zenit Kaliningrad ammesso al girone finale.

Risultati

Girone Ucraina

Classifica finale

Verdetti
Piščevik Odessa e Spartak Lviv ammessi al girone finale.

Risultati

Girone Finale
Tutte le partite furono disputate a Rostov sul Don tra il 3 e il 22 ottobre 1949.

Classifica finale

Risultati

Girone finale aggiuntivo
Tutte le partite furono disputate a Rostov sul Don tra il 25 e il 30 ottobre 1949.

Classifica finale

Risultati

Verdetti
Spartak Tbilisi promosso in Klass A 1950

Note

Voci correlate
Pervaja Gruppa 1949
Kubok SSSR 1949

Collegamenti esterni

Calcio nel 1949
1949